capriccio (kaprys) – w okresie baroku polifoniczny utwór instrumentalny, będący jedną ze wstępnych form fugi, w XIX wieku krótki solowy utwór instrumentalny o charakterze improwizacji
 capriccio – przedstawienie artystyczne, głównie w rysunku, malarstwie i grafice, odbiegające od powszechnie przyjętych zasad kompozycji, ujmujące jakiś temat w sposób fantastyczny, humorystyczny lub karykaturalny
 capriccio – weduta fantastyczna, kaprys architektoniczny.
 Capriccio – ostatnia opera Richarda Straussa (1942)